

Persone 
Carlo Prinetti – politico italiano
Giannantonio Prinetti Castelletti – militare italiano
Giulio Prinetti – imprenditore e politico italiano

Altro 
Decreto Prinetti – decreto promosso da Giulio Prinetti, volto a tutelare il lavoro italiano all'estero